Allokton kan syfta på:

 Allokton (bolag) – ett svenskt fastighetsbolag
 Allokton (geologi) – en geologisk benämning på berggrund